Andorrees basketbalteam (mannen)
 Andorrees basketbalteam (vrouwen)